El término Sumalao, puede referirse a:

 Sumalao, paraje de la localidad de La Merced, en la provincia de Salta (Argentina).
 Sumalao, localidad del departamento Valle Viejo, en la provincia de Catamarca (Argentina).
 Sumalao, estación de trenes del departamento Valle Viejo, en la provincia de Catamarca (Argentina).
 Señor de Sumalao, pintura cusqueña que se venera en el paraje homónimo del departamento La Merced, en la provincia de Salta (Argentina).